A Equipe Polonesa da Copa Davis representa a Polônia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Polski Związek Tenisowy.

Time atual

Equipe de 2013:
Łukasz Kubot
Jerzy Janowicz
Mariusz Fyrstenberg
Marcin Matkowski

Ver também
Copa Davis
Fed Cup

Ligações externas

 DavisCup.com (equipe polonesa)

Polônia